Emilio Aguinaldo, generaal Emilio Aguinaldo
 General Emilio Aguinaldo (Cavite), een gemeente vernoemd naar deze generaal